Андрей Филимонов:
 Филимонов, Андрей Алексеевич (род. 1985) — российский футболист.
 Филимонов, Андрей Викторович (род. 1969) — российский поэт и прозаик, журналист.
 Филимонов, Андрей Дмитриевич (род. 1995) — российский шашист.